Ла-Фламангри ():
 Ла-Фламангри (Нор) — коммуна во Франции, департамент Нор.
 Ла-Фламангри (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.